Moita (Anadia), een plaats in de Portugese gemeente Anadia
Moita (Marinha Grande), een plaats in de Portugese gemeente Marinha Grande
Moita (Sabugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal
Moita (Setúbal), een plaats en gemeente in het Portugese district Setúbal
Moita (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Moita (Setúbal)